Ранинагар — топоним.

 Ранинагар — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Ранинагар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.